Die Diamond Nine / Dynamic Billard Austrian Open 2016 waren das 142. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 14. bis 16. April 2016 im Alpina, Wellness & Sporthotel in St. Johann im Pongau statt, wo unmittelbar zuvor die Europameisterschaft ausgetragen wurde.

Der Engländer Mark Gray gewann das Turnier durch einen 9:5-Sieg im Finale gegen den Schweizer Ronald Regli.

Titelverteidiger war der Niederländer Niels Feijen, der im Achtelfinale gegen seinen Landsmann Marco Teutscher ausschied.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

142
Poolbillardveranstaltung 2016
Billardturnier in St. Johann im Pongau